Karácsonfalva lehetséges jelentései:
 Alsókarácsonfalva
 Felsőkarácsonfalva
 Homoródkarácsonyfalva
 Nyárádkarácson
 Tiszakarácsonyfalva